Eliminacje do Pucharu Narodów Afryki 2004 – zostały rozegrane w 13 grupach eliminacyjnych (7 czterozespołowych, 6 trzyzespołowych). Mecze zostały rozegrane w systemie każdy z każdym. Awansował zwycięzca każdej z grup oraz zespół z drugiego miejsca z najlepszym bilansem bramkowym. Organizator i obrońca tytułu miały zagwarantowane prawo startu.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3 

Tanzania nie przystąpiła do ostatniego meczu

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13 

 Zimbabwe awansowało jako zespół z najlepszym bilansem z drugiego miejsca w grupie.
 Tunezja z racji organizacji turnieju była zwolniona z kwalifikacji.
 Kamerun jako obrońca tytułu był zwolniony z kwalifikacji.

Linki zewnętrzne 
 Turniej eliminacyjny na RSSSF.com

Puchar Narodów Afryki
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Afryce
2003 w Afryce